Торт Жоффр () — румынский шоколадный торт, наполненный шоколадным ганашем и глазированный шоколадным масляным кремом. 

Торт был создан в бухарестском ресторане «Casa Capșa», кондитером-поставщиком Королевского двора Григоре Капса, в честь визита в Румынию в 1920 году французского маршала Жозефа Жоффра, героя битвы на Марне (Румыния и Франция выступали союзниками в Первой мировой войне).

Примечания 

Румынская кухня
Торты
Шоколадные десерты